Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2018 vond plaats van maandag 15 tot en met zaterdag 20 oktober 2018 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Carina Witthöft strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Julia Görges uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Zwitserse kwalificante Belinda Bencic in twee sets. Görges wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Luxemburg op haar naam te schrij­ven, na een verloren finale in 2010. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens was als negende geplaatst – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck verloor haar openingspartij.

De Nederlandse Arantxa Rus had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar kon ook zij na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Ljoedmyla Kitsjenok en Katarina Srebotnik, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het via een wildcard toegelaten Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Vera Lapko en Mandy Minella in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden de eerste WTA-dubbelspeltitel.

De derde Belgische, Kirsten Flipkens, vormde het tweede reekshoofd met Johanna Larsson uit Zweden – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Russin Anna Blinkova – in hun openingspartij waren zij niet opgewassen tegen het eerste reekshoofd.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2018
Luxemburg